A méregtelenítés a következő fogalmakat jelentheti:

 Xenobiotikumok metabolizmusa (élettan): a szervezet számára idegen anyagok (gyógyszerek, mérgek stb.) természetes biokémiai átalakulása
 Detoxikáció (toxikológia): a szervezetbe jutó mérgek semlegesítése vagy hatásuk csökkentése tudományosan megalapozott módszerekkel
 Méregtelenítés (alternatív gyógyászat): olyan tudományos alapokat nélkülöző kezelések összefoglaló elnevezése, amelyek a szervezetben feltételezetten felgyülemlő „mérgek”, „szükségtelen anyagok” eltávolítását célozza